San Cleto o Anacleto – Terzo papa dopo San Pietro e San Lino.
San Cleto – Borgata di Roma nel quartiere San Cleto.

Pagine correlate 

 Cleto
 Chiesa di San Cleto